Критерий сходимости положительных рядов — основной признак сходимости положительных числовых рядов. Утверждает, что положительный ряд  сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм  ограничена сверху.

Доказательство 
С одной стороны, так как ряд сходится, то последовательность частичных сумм имеет предел. Следовательно, она ограничена. А значит она ограничена и снизу, и сверху.

Обратно, пусть дан положительный ряд и последовательность частичных сумм ограничена сверху. Заметим, что последовательность частичных сумм неубывающая:
 

Теперь используем свойство из теоремы о монотонной последовательности. Получим, что последовательность частичных сумм сходится (она монотонно не убывает и ограничена сверху), а потому ряд сходится по определению.

Литература 
 Ю. С. Богданов — «Лекции по математическому анализу» — Часть 2 — Минск — Издательство БГУ им. В. И. Ленина — 1978.

Признаки сходимости